Nultsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Nultsch (* 1961), deutscher Generalmajor des Heeres der Bundeswehr
 Wilhelm Nultsch (1927–2011), deutscher Botaniker